B.D. meurtres est le  de la série de bande dessinée Ric Hochet. Cet album constitue la première partie d'un diptyque, avec l'album suivant, La Sorcière... mal aimée.

Résumé 
Le monde de la bande-dessinée est en émoi : la librairie Le Bédéphage puis la maison d'édition Les Éditions de l’audace font l'objet d'attentats…

Les menaces se focalisent sur un groupe d'amateurs et de collectionneurs. Ric fait son enquête dans le milieu des dessinateurs et découvre le cadavre d'Aubriac, dessinateur. Ric bouleverse la scène de crime pour obliger Ledru à considérer qu'il s'agit bien d'un meurtre, et non d'un suicide.

À Bruxelles, en visitant le CBBD, Ric comprend tout en voyant exposée l'ultime planche dessinée par Aubriac. Mais la planche est dérobée. Plus tard, à Angoulême, Ric échappe à plusieurs agressions. Lors de la remise des Alph'art, Ric est attiré dans les sous-sols par Groff, alias Olinsky, ex-agent de l'est. Tout en lui avouant qu'il faisait chanter ses victimes, il tient en respect Ric, puis tous les personnages de l'album qui font leur entrée au fur et à mesure, jusqu'à Ledru qui l'arrête.

Dans l'album suivant, La Sorcière... mal aimée, on apprendra qu'Olinsky n'était qu'un homme de main et que le véritable commanditaire était l’un des collectionneurs, non inquiété jusqu'alors…

Personnages 
 Ric Hochet
 Nadine
 Lieutenant Ledru : il mène l'enquête, Bourdon étant cloué au lit
 Lambert : journaliste à Paris-Night
 Groff (alias Olinsky) : assistant-photographe de Lambert
 Lino Morelli : dessinateur, auteur de Dédé le hérisson
 Aurélia : présidente du club
 Axelle Pozzo : femme de Bertrand Pozzo, éditeur
 Aglaé : secrétaire du club

Lieux de l’action 
Paris, Bruxelles, et notamment le Musée de la bande dessinée, Angoulême lors du festival international de bande dessinée.

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 2000
Terrorisme dans la fiction